mgon steht für
 das Milligon (Tausendstel des „Neugrad“), siehe Gon
 einen Namensbestandteil tibetischer Buddhismuslehrer, siehe auch Kagyü